Женса́йм () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на схід від Парижа, 19 км на північний захід від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2016 року Женсайм, Оаценайм, Міттелозен i Вінгерсайм було об'єднано в новий муніципалітет Вінгерсайм-ле-Катр-Бан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 321,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Женсайм на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Женсайм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Нижній Рейн